Вохтога — топоним.

Россия 
 Вохтога — посёлок городского типа в Грязовецком районе Вологодской области.
 Вохтога — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Вохтога — железнодорожная станция Северной железной дороги, стыковая с ведомственной Монзенской железной дорогой.
 Вохтожка (Вохтога) — река в Грязовецком районе Вологодской области